Per Brahe er navnet på flere personer og (mindst) et skib:

 Per Brahe den ældre (1520-1590) – svensk greve.

 Per Brahe den yngre (1602-1680) – svensk greve.

 Per Brahe (sceneinstruktør) (født 1952) – dansk sceneinstruktør.

 S/S Per Brahe – et skib, som sank i 1918.